rpcbind — демон, сопоставляющий универсальные адреса и номера программ RPC. Это сервер, преобразующий номера программ RPC в универсальные адреса.

Описание 
При запуске службы RPC, она сообщает rpcbind, по какому адресу она принимает информацию и какие номера программ RPC она готова обслуживать. Когда клиент желает выполнить вызов удаленной процедуры, он сначала связывается с rpcbind на сервере для определения адреса, куда необходимо посылать пакеты RPC.

rpcbind продолжит работу, если ему удается запуститься как минимум на одном интерфейсе закольцовывания (loopback provider), даже если другие запуски закончатся неудачей.

Когда служба RPC запускается, она сообщает rpcbind адрес, который она прослушивает, и номера программ RPC, которые она готова обслуживать. Когда клиент желает выполнить вызов RPC по заданному номеру программы, он сначала связывается с rpcbind на сервере, чтобы определить адрес, по которому следует отправлять запросы RPC.

При запуске утилита проверяет правильность преобразования имени в адрес. В случае сбоя базы данных конфигурации сети могут быть повреждены. Поскольку в этой ситуации службы RPC не могут правильно работать, rpcbind сообщает о своем состоянии и завершается.

Использование

Общая информация 
Она должна быть запущена перед вызовом всех других мониторов портов . Если rpcbind не может запуститься на транспорте, указанном в файле /etc/netconfig, он выдает предупреждающее сообщение о проблемном транспорте, а затем пытается запуститься на оставшемся транспорте.

Опции 
rpcbind воспринимает следующие опции:

См. также 
 Список Unix-демонов
 uname

Ссылки 
 
 

Утилиты Linux